Kerio Technologies Inc. — компания разработчик и поставщик программных решений для безопасной работы в Интернете, ориентированных на корпоративные сети средних размеров. Решения Kerio обеспечивает защиту локальных и сетевых рабочих станций при работе в Интернете.

Компания Kerio была основана в 1997 году коллективом разработчиков-авторов программных продуктов семейства WinRoute. WinRoute впервые вышел в 1997 году и сразу зарекомендовал себя как легко администрируемый и надежный прокси-сервер. За время существования компании линейка продуктов Kerio существенно расширена, и все они обладают двумя отличительными особенностями — надежностью и простотой использования.

Штаб-квартира компании находится в Сан-Хосе (Калифорния, США).

В январе 2017 года Kerio был куплен компанией GFI Software

Примечания 

Производители программного обеспечения США